Franciaország
Laroque, település Franciaországban, Gironde megyében
Laroque, település Franciaországban, Hérault megyében
Laroque-Timbaut, település Franciaországban, Lot-et-Garonne megyében
Laroque-des-Arcs, település Franciaországban, Lot megyében
Laroque-d’Olmes, település Franciaországban, Ariège megyében
Laroque-de-Fa, település Franciaországban, Aude megyében
Laroque-des-Albères, település Franciaországban, Pyrénées-Orientales megyében